Aljabjewa (), weibliche Form des Familienname Aljabjew folgender Personen:

 Ljudmila Anatoljewna Aljabjewa, russische Philologin, Kulturwissenschaftlerin und Redakteurin
 Anna Rosmatowna Aljabjewa (* 1993), kasachische Gymnastik 

 Auch
 Aljabjewa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

 Siehe auch
 Aljabjew
 Aljabjewo